Daşoguz (stad), stad in Turkmenistan
 Daşoguz (provincie), provincie in Turkmenistan